Agoncillo – municipalità delle Filippine nella Provincia di Batangas
 Agoncillo – comune della Spagna nella Provincia di La Rioja